Брионин (лат. Bryonine) — органическое соединение. Относится к группе гликозиды. Белое, аморфное вещество, очень горькое на вкус. Растворим в воде и спирте, полностью не растворим в эфире и хлороформе. Содержится в корне растения бриония.

Гликозиды